Sotdyna kan syfta på följande svamparter:
Stor sotdyna (Camarops polysperma)
Knölig sotdyna (Camarops microspora)
Gulgrå sotdyna (Camaropella lutea)
Fingersotdyna (Camaropella pugillus)

Se även
Camaropella